Эбель () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Эбель, Вильгельм (1908—1980) — немецкий правовед, историк права, руководящий сотрудник Аненербе, гауптштурмфюрер СС.
 Эбель, Герман Вильгельм (1820—1875) — немецкий филолог;
 Эбель, Жан-Пьер (1920—1992) — французский биохимик, профессор, иностранный член РАН (1991; иностранный член АН СССР с 1982).
 
 Эбель, Фриц (1835—1895) — немецкий художник-пейзажист.

Примечания